Die Familie Schwerdgeburth ist eine Künstlerdynastie aus Dresden.

Sie besteht aus:
 Johann Burkhard Schwerdgeburth (1759–?), deutscher Maler
 Carl August Schwerdgeburth (1785–1878), deutscher Maler, Kupferstecher und Stahlstecher, Sohn von Johann Burkhard Schwerdgeburth aus erster Ehe
 Charlotte Amalia Schwerdgeburth (1795–1831), deutsche Malerin, Tochter von Johann Burkhard Schwerdgeburth aus zweiter Ehe
 Otto Schwerdgeburth (1835–1866), deutscher Maler, Sohn von Carl August Schwerdgeburth aus dessen zweiter Ehe